Fiori musicali bezeichnet:
 Fiori musicali, eine Kompositionssammlung Girolamo Frescobaldis
 Fiori musicali (Barockorchester)
 Fiori musicali (Radiosendung), eine Sendung für Alte Musik des SRF 2 Kultur